Die Abkürzung GSRN steht für:
 Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten, Gruppierung des nationalrevolutionären Spektrums zur Zeit der Weimarer Republik
 Graduate School Rhein-Neckar
 Global Service Relation Number, Nummernsystem für Dienstleister-Empfänger-Beziehungen, siehe Global Trade Item Number

Abkürzung